M3, az MTVA archív tartalmakat sugárzó csatornája (2019-től internetes) 
 M3D, az MTVA korábban csak tesztüzemű csatornája, amely háromdimenzióban sugárzott 2012 nyarán
 Messier 3, gömbhalmaz
 M–3, az első magyar számítógép

Közlekedés
 M3, autópálya, mely Budapestet köti össze Kelet-Magyarországgal
 M3, az észak–déli budapesti metró viszonylatszáma
 M3, autópálya Írországban
 M3, autópálya Észak-Írországban
 M3, autópálya Nagy-Britanniában
 M3, autópálya Macedóniában
 M 03, autópálya Ukrajnában
 M3, autópálya Oroszországban
 M3, autópálya Fehéroroszországban

Haditechnika
 M3, amerikai géppisztoly.
 M3 Stuart, amerikai könnyű harckocsi
 M3 Lee, amerikai közepes harckocsi
 M3 bradley, amerikai lövészpáncélos
M3, kétéltű komp és pontonhíd
 37 mm Gun M3, amerikai páncéltörő löveg
 M3 tarack, amerikai 105 mm-es tarack
 90 mm Gun M3, amerikai 90mm-es harckocsiágyú